Droit au changement (, aussi écrit  abrégé RTOC) est un parti politique mineur irlandais. Il est fondé en  par la députée du Dáil Éireann . Collins a été élue députée lors des élections générales de 2020 sous l'étiquette du parti des Indépendants pour le changement.

En tant que parti de gauche, Collins déclare que le parti Droit au changement .

Notes et références

Liens externes 

Parti politique en Irlande (pays)
Parti politique fondé en 2020